Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile del torneo di tennis AEGON Pro Series Glasgow 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Claire Feuerstein che ha battuto in finale Yvonne Meusburger 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Yvonne Meusburger (finale)
  Kristina Mladenovic (semifinali)
  Victoria Larrière (secondo turno)
  Claire Feuerstein (campionessa)

 Kristína Kučová (quarti di finale)
 Marta Domachowska (quarti di finale)
 Sarah Gronert (primo turno)
 Stephanie Vogt (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

AEGON Pro Series Glasgow 2011